Józef Lipski ist der Name folgender Personen:

* Józef Lipski (Diplomat) (1894–1958), polnischer Politiker und Diplomat
 Józef Lipski (General) (1772–1817), polnischer General